Мацерат је једнократни екстракт (исцедак) прописно уситењене дроге која се натапа дефинисаним растварачем на собној температури. 

Поступак за добијање мацерата је следећи:
 уситњена дрога се прелије са, најчешће, пет делова растварача 
 посуда се добро затвори и заштити од директне Сунчеве светлости 
 мацерација се врши пет дана уз свакодневно мућкање или мешање
 мацерат се процеди и остави два дана на хладном, заштићен од светлости, а затим филтрира.

Најједноставнија мацерација може се извести и за много краће време, ако што је то случај са кореном белог слеза од кога се чај припрема као мацерат. 

Лековите биљке